Il termine Pavlovice è contenuto in diversi toponimi della Repubblica Ceca:

Pavlovice, comune del distretto di Benešov
Pavlovice u Kojetína, comune del distretto di Prostějov
Pavlovice u Přerova, comune del distretto di Přerov
Bohdalice-Pavlovice, comune del distretto di Vyškov
Moravecké Pavlovice, comune del distretto di Žďár nad Sázavou
Slezské Pavlovice, comune del distretto di Bruntál
Velké Pavlovice, città del distretto di Břeclav